Żar bezeichnet mehrere Berge in Polen:
 Żar (1560 m), Berg der Westtatra; eigentlicher Name des Smreczyński Żar
 Żar (Pieninen) (883 m), höchster Berg der Zipser Pieninen
 Żar (Kleine Beskiden) (761 m, dt. Feuerberg)
 Żar (Schlesische Beskiden) (688 m, dt. Feuerberg), Berg im Równica-Kamm
 Żar (Riesengebirge) (680 m, dt. Heerdberg)
 Żar (Pogórze Wielickie) (527 m)
 Wdżar (761 m), Berg der Mittleren Pieninen

Siehe auch:
 Pumpspeicherkraftwerk Żar
 Segelfluggelände Żar
 ZAR